Andreas Aagesen – giurista danese
 Svend Aagesen – storico danese
 Truid Aagesen – musicista danese